Congrès de Lille, congrès du parti socialiste français en 1987 ;
 Congrès de Lille, congrès de la CGT en 1982 ;
 Congrès de Lille, congrès de la CGT en 2006 ;
 Congrès des Verts en 2008;
 Congrès de Lille du Front national en 2018.